Ben Foster (acteur) (1980), een Amerikaanse acteur
 Ben Foster (voetballer) (1983), een Britse voetbalkeeper